Битка код Танагре може означавати:
 Битка код Танагре (426. п. н. е.)
 Битка код Танагре (457. п. н. е.)